Liebgott ist der Familienname von:
 Jutta Langenbacher-Liebgott (* 1951), deutsche Romanistin und Professorin für Romanistische Sprachwissenschaft
 Willibald Liebgott (* 1956), deutscher Ringer